een Germaans feest, zie Joelfeest;
een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea, zie Yule (eiland).
een rivier in West-Australië, zie Yule (rivier).